Плеттенберг:

 Плеттенберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Плеттенберг, Вальтер фон (ок. 1450—1535) — магистр Ливонского ордена с 1494 года и по 1535 год.